Die All England Super Series Premier 2012 im Badminton fanden vom 6. bis zum 11. März 2012 in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Es war die 102. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 350.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Eric Pang -  Brice Leverdez: 21-11 / 21-14
  Viktor Axelsen -  Suppanyu Avihingsanon: 21-9 / 21-23 / 21-11
  Muhammad Hafiz Hashim -  Chan Yan Kit: 21-11 / 21-15
  Chou Tien-chen -  Tanongsak Saensomboonsuk: 21-9 / 21-12
  Daren Liew -  Derek Wong Zi Liang: 21-16 / 21-17
  Hsueh Hsuan-yi -  Sourabh Varma: 22-20 / 20-22 / 21-16
   R. M. V. Gurusaidutt -  Vladimir Ivanov: 21-19 / 21-17
  Chong Wei Feng -  Hsu Jen-hao: 22-20 / 21-12
  Viktor Axelsen -  Eric Pang: 21-19 / 13-21 / 21-17
  Chou Tien-chen -  Muhammad Hafiz Hashim: 11-21 / 21-15 / 21-12
  Daren Liew -  Hsueh Hsuan-yi: 21-19 / 19-21 / 21-19
  Chong Wei Feng -   R. M. V. Gurusaidutt: 21-16 / 20-22 / 21-8

Dameneinzel 
  P. V. Sindhu -  Rena Wang: 21-19 / 21-14
  Lindaweni Fanetri -  Lianne Tan: 21-16 / 18-21 / 21-16
  Adriyanti Firdasari -  Tee Jing Yi: 21-19 / 15-21 / 21-19
  Chloe Magee -  Jeanine Cicognini: 21-18 / 17-21 / 21-11
  Anastasia Prokopenko -  Karina Jørgensen: 21-16 / 21-16
  Elizabeth Cann -  Agnese Allegrini: 17-21 / 21-14 / 21-17
  Maria Febe Kusumastuti -  Susan Egelstaff: 21-17 / 21-8
  P. V. Sindhu -  Lindaweni Fanetri: 21-14 / 21-18
  Adriyanti Firdasari -  Chloe Magee: 21-5 / 21-16
  Sapsiree Taerattanachai -  Anastasia Prokopenko: 21-17 / 21-8
  Maria Febe Kusumastuti -  Elizabeth Cann: 21-11 / 21-10

Herrendoppel 
  Bodin Isara /  Maneepong Jongjit -  Chris Langridge /  Peter Mills: 13-21 / 21-17 / 21-19
  Danny Bawa Chrisnanta /  Chayut Triyachart -  Bùi Bằng Đức /  Đào Mạnh Thắng: 21-11 / 21-14
  Rasmus Bonde /  Anders Kristiansen -  Mak Hee Chun /  Tan Wee Kiong: 19-21 / 21-16 / 11-10 ret.
  Zakry Abdul Latif /  Fairuzizuan Tazari -  Marcus Ellis /  Paul van Rietvelde: 21-12 / 21-18
  Teo Kok Siang /  Goh V Shem -  Kevin Dennerly-Minturn /  Oliver Leydon-Davis: 21-16 / 21-18
  Gan Teik Chai /  Tan Bin Shen -  Ronan Labar /  Mathias Quéré: 21-16 / 21-15
  Jürgen Koch /  Peter Zauner-  Songphon Anugritayawon /  Sudket Prapakamol: 21-13 / 21-12
  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko -  Mikkel Elbjørn /  Sam Magee: 21-13 / 21-12
  Bodin Isara /  Maneepong Jongjit -  Danny Bawa Chrisnanta /  Chayut Triyachart: 21-12 / 22-20
  Zakry Abdul Latif /  Fairuzizuan Tazari -  Rasmus Bonde /  Anders Kristiansen: 21-15 / 21-17
  Teo Kok Siang /  Goh V Shem -  Gan Teik Chai /  Tan Bin Shen: 19-21 / 21-13 / 22-20
  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko -  Jürgen Koch /  Peter Zauner: 18-21 / 21-19 / 21-15

Damendoppel 
  Jenny Wallwork /  Gabrielle Adcock -  Savitree Amitrapai /  Sapsiree Taerattanachai: 21-19 / 22-20
  Hsieh Pei-chen /  Wang Pei-rong -  Choi Hye-in /  Kim So-young: 23-21 / 21-13
  Goh Liu Ying /  Lim Yin Loo -  Sarah Thomas /  Carissa Turner: 21-7 / 21-13
  Ng Hui Ern /  Ng Hui Lin -  Eva Lee /  Paula Obanana: 21-19 / 21-18
  Jenny Wallwork /  Gabrielle Adcock -  Alexandra Bruce /  Michelle Li: 21-15 / 21-17
  Hsieh Pei-chen /  Wang Pei-rong -  Emelie Fabbeke /  Emma Wengberg: 21-8 / 21-11
  Goh Liu Ying /  Lim Yin Loo -  Iris Wang /  Rena Wang: 21-16 / 21-16
  Ng Hui Ern /  Ng Hui Lin -  Nicole Grether /  Charmaine Reid: 21-18 / 22-20

Mixed 
  Ong Jian Guo /  Lim Yin Loo -  Johannes Schöttler /  Sandra Marinello: 20-22 / 21-19 / 21-12
  Marcus Ellis /  Heather Olver -  Aik Quan Tan /  Lai Pei Jing: 22-20 / 21-23 / 21-14
  Kim Sa-rang /  Choi Hye-in -  Derrick Ng /  Alexandra Bruce: 21-15 / 21-12
  Hendra Setiawan /  Vita Marissa -  Sam Magee /  Chloe Magee: 23-21 / 21-9
  Robert Blair /  Jillie Cooper -  Hong Wei /  Pan Pan: 21-16 / 21-16
  Noriyasu Hirata /  Miyuki Maeda -  Marcus Ellis /  Heather Olver: 16-21 / 23-21 / 22-20
  Hendra Setiawan /  Vita Marissa -  Kim Sa-rang /  Choi Hye-in: 21-19 / 21-19
  Robert Blair /  Jillie Cooper -  Lin Yu-lang /  Hsieh Pei-chen: 21-17 / 19-21 / 21-8

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 

 Homepage
 Resultate

2012
BWF Super Series 2012